Langhagensee ist die Bezeichnung mehrerer Seen, unter anderem:

 Langhagensee (Lärz), See bei Lärz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, 
 Langhagensee (Neu Poserin), See bei Neu Poserin im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern